Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn — oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o zasięgu kontynentalnym, organizowany przez Europejską Federację Piłki Ręcznej (EHF) cyklicznie, od 1994 r., co dwa lata, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Europie.

Format 
W imprezie mogą brać udział wyłącznie męskie reprezentacje państw, których krajowe federacje piłki ręcznej są oficjalnymi członkami EHF (w sumie 51). Pierwszy etap stanowią eliminacje (kwalifikacje), mające na celu wyłonienie grupy 24 drużyn walczących później bezpośrednio o tytuł mistrza Europy podczas turnieju finałowego. Na przestrzeni lat system przeprowadzania zarówno kwalifikacji, jak i imprez głównych (finałów ME) ulegał kilkukrotnym zmianom, zarówno pod względem liczby zespołów uczestniczących na poszczególnych etapach rywalizacji, jak i zasad jej prowadzenia. Od kilku edycji eliminacje odbywają się dwuetapowo. Pierwsza faza przeznaczona jest dla 12 najsłabszych reprezentacji europejskich, walczących w trzech czterodrużynowych grupach (tzw. prekwalifikacje). W każdej grupie zespoły grają systemem "każdy z każdym mecz i rewanż" (w sumie 6 spotkań), a zwycięzcy każdej z grup uzyskują awans do drugiej fazy eliminacji. Bierze w niej udział 28 ekip (3 triumfatorów prekwalifikacji oraz 25 reprezentacji automatycznie zakwalifikowanych do tego etapu), które podzielone na 14 par toczą dwumecze barażowe o bezpośredni awans do finałów ME. W turnieju finałowym udział biorą 24 drużyny: 14 zwycięzców barażów + gospodarz + aktualny mistrz Europy. W pierwszym etapie (I faza grupowa) zespoły rozlosowane zostają do sześciu czterodrużynowych grup, w których walka toczy się systemem "każdy z każdym po jednym spotkaniu" (w sumie 3 mecze). Dwie pierwsze reprezentacje każdej z grup kwalifikują się do kolejnego etapu (II fazy grupowej), w której łączone są po 2 drużyny z trzech grup I fazy (łącznie w każdej z dwóch grup występuje po 6 ekip). Rozgrywają one ze sobą po jednym meczu, jednak wyłącznie z trzema drużynami z grupy, w której nie rywalizowały w I fazie grupowej. Dwa pierwsze zespoły obydwu grup uzyskują awans do półfinałów, a trzecie drużyny grają w meczu o 5. miejsce. Zwycięzcy półfinałów walczą w finale o tytuł mistrza Europy, zaś przegrani półfinaliści grają o brązowy medal.

Historia 
Po raz pierwszy o prymat na starym kontynencie walczono w Portugalii (na halach w Porto i Almadzie), zaś trzy premierowe edycje (1994, 1996, 1998) odbywały się wiosną (początek czerwca, bądź przełom maja i czerwca). Od 2000 r. turniej organizowany jest na początku roku (w styczniu, bądź na przełomie stycznia i lutego). Najwięcej tytułów mistrzowskich ma na swoim koncie Szwecja – pięć. Od 1994 r. do 1998 r. w ME brało udział 12 reprezentacji, od 2000 r. – 16 drużyn narodowych, natomiast od 2020 r. – 24 reprezentacje.

Medaliści

Gospodarze turnieju

Tabela medalowa

Uczestnicy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet
 Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn

Link zewnętrzny 
 Oficjalna strona internetowa EHF